

Patronyme
 Benoît Dratwicki (1977- ), est un musicologue français.
 Alexandre Dratwicki (1977-), est un musicologue français.